100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 28 lipca, a finał 29 lipca.

Po zwycięstwie na 50 m stylem dowolnym, pół godziny później Amerykanin Caeleb Dressel triumfował także na 100 m stylem motylkowym. Dressel uzyskał czas 49,86, drugi wynik w historii tej konkurencji, zaledwie o 0,04 s słabszy od rekordu świata ustanowionego w 2009 roku przez Michaela Phelpsa. Srebrny medal zdobył 17-letni reprezentant gospodarzy, Kristóf Milák, który poprawił rekord świata juniorów i rekord Węgier seniorów, uzyskawszy czas 50,62. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Brytyjczyk James Guy i Singapurczyk Joseph Schooling (50,83).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 10:10.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 28 lipca o 18:35.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 29 lipca o 18:13.

Przypisy 

M